Silfverhielm  ist der Familienname folgender Personen:

 August Silfverhielm (* 1872), schwedischer Generalkonsul in Kalkutta
 Carl Silfverhielm (1841–1918), russischer Generalmajor
 Claes Erik Silfverhielm (1725–1792), schwedischer Generalleutnant 
 Erik Silfverhielm (1805–1881), russischer Generalmajor
 Göran Silfverhielm (1681–1737), schwedischer Feldmarschall
 Gustaf Adolf Silfverhielm (1799–1864), russischer Generalmajor